Sezóna 2003/04 ČFL byla 11. sezónou v samostatné české fotbalové lize. Vítězství a postup do 2. fotbalové ligy 2004/05 si zajistil tým FK Ústí nad Labem. Týmy AFK Chrudim, FK Teplice „B“ a SK Sparta Krč sestoupily do divize.

Tabulka 

Poznámky:
Zleva doprava: Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Externí odkazy 
 rsssf.com

Česká fotbalová liga
Fotbal v Česku v roce 2003
Fotbal v Česku v roce 2004